Born to Be Wild steht für:
 Born to Be Wild, Lied von Steppenwolf (Band)
 Born to Be Wild, Album von MC Shan

Filme:
 Born to be Wild 3D (2011)
 Born to be Wild – Saumäßig unterwegs, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2007

BORN TO BE WILD steht für:
 Satellitentelemetrie von Greifvögeln ab 2009 durch Anita Gamauf, Naturhistorisches Museum Wien